

Biografia 
Dopo la morte della madre nel 1582, suo nonno materno Luigi III di Montpensier chiese alla nipote di stare con lui. 

Carlotta si convertì al Cattolicesimo ed entrò in convento nel 1593.

Nel 1605 divenne badessa nel monastero benedettino di Santa Croce, vicino a Poitiers.

Antenati

Voci correlate 
Principato di Orange

Altri progetti 

Carlotta Flandrina
Badesse
Abati e badesse francesi